1–500. • 501–1000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája